

Роуз-Гілл — місто, штат Айова
 Роуз-Гілл — місто, штат Канзас
 Роуз-Гілл — місто, штат Північна Кароліна
 Роуз-Гілл — селище, штат Іллінойс
 Роуз-Гілл — переписна місцевість в окрузі Ферфакс, штат Вірджинія
 Роуз-Гілл — переписна місцевість в окрузі Лі, штат Вірджинія